Blandengues puede referirse a las unidades militares históricas siguientes:
 Blandengues de Buenos Aires
 Blandengues de Montevideo
 Blandengues de Santa Fe

 Al Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues del Ejército Argentino.

Una localidad del Partido de Junín en la Provincia de Buenos Aires, Argentina:
 Blandengues (paraje)